Abschluss steht für:
 Projektabschluss, letzte Projektphase

 Jahresabschluss, rechnerischer Abschluss eines kaufmännischen Geschäftsjahres
 Rechnungsabschluss, rechnerischer Abschluss eines Kontokorrentkontos

 Hochschulabschluss, Erlangung eines akademischen Grades
 Schulabschluss, der Nachweis über einen absolvierten schulischen Bildungsgang
 Berufsabschluss, Erlangung einer Berufsbefähigung

 Abgeschlossene Hülle (auch Abschließung), in der Mathematik die Vereinigung einer Menge mit ihrem Rand
 Abschlusswiderstand, in der Elektrotechnik ein hochfrequenztauglicher Widerstand

 Hosenabschluss, Uniformteil

Abschluss, Weiteres:
 Abschluss (Malcolm mittendrin), eine Folge der Fernsehserie Malcolm mittendrin

Siehe auch:
 Abschließung
 Abschlussdeich, ein bedeutendes Bauwerk in den Niederlanden
 Normaler Abschluss